

Персоналії 
 Адальберто Пеньяранда — венесуельський футболіст, нападник клубу «Удінезе».
 Енріке Пеньяранда — президент Болівії (1940—1943).
 Луїс Рейєс Пеньяранда — болівійський футболіст, учасник чемпіонату світу 1930 року.

Топоніми 
 Пеньяранда-де-Бракамонте — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Саламанка.
 Пеньяранда-де-Дуеро — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Бургос.
 Ель-Кампо-де-Пеньяранда — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Саламанка.